Irena Branc (ur. 5 lutego 1948 r. w Wiśle) – polska poetka.

Życiorys 
Irena Branc urodziła i wychowywała się w Wiśle w rodzinie o mocno zakorzenionych tradycjach. Swoją twórczość rozpoczęła w roku 1966, pisząc najpierw „do szuflady”, a dopiero wstępując do stowarzyszenia "Grupa Twórców Wiślanie" jej wiersze zostały zauważone i docenione.

Nagrody i wyróżnienia 
 2008 - Nagroda Miasta Wisły w dziedzinie kultury i sztuki.

Twórczość 
 Zerwane liście wspomnień. 
 Kamienie z wiślańskich zboczy Wyd. Logo Press, 2006, 88 s., .
 O czym śpiewają beskidzkie lasy - Cieszyn, Wyd. Logos Press, 2012. - 120 s. .

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Wiśle
Urodzeni w 1948
Polscy pisarze współcześni
Pisarze związani z Wisłą